SCB puede referirse a:

Sociedad Catalana de Biología
Oficina Central de Estadísticas (sueco: Statistiska centralbyrån)